Feria steht für

 Feria (Badajoz), Kleinstadt in der Provinz Badajoz
 Feria, spanischer Adelstitel, siehe Herzog von Feria
 Feria, lateinische Bezeichnung des liturgischen Wochentags (im Gegensatz zum Sonntag, zum Fest und zum Gedenktag) in der römisch-katholischen Kirche

Feria oder Féria ist der Familienname oder Namensteil  folgender Personen:

 Filipe La Féria (* 1945), portugiesischer Theaterregisseur und Drehbuchautor
 Néstor Feria (1894–1948), uruguayischer Tangosänger, Gitarrist, Komponist und Schauspieler
 Gómez Suárez de Figueroa, duque de Feria (1587–1634), spanischer Staatsmann und General

Siehe auch:
 La Feria (Texas)